Пацевичи  — топоним:

Беларусь 
 Пацевичи — деревня, Козловщинский сельсовет, Дятловский район, Гродненская область
 Пацевичи — деревня, Бакштовский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Пацевичи — деревня, Гераненский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Пацевичи — деревня, Пацевичский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область